Гуадали́кс-де-ла-Сье́рра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-Альта-дель-Мансанарес. Занимает площадь 61 км². Население — 5877 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Мадрида